Trzecie oraz czwarte zawody w ramach Pucharu Świata kobiet w skokach narciarskich 2016/2017 odbyły się w Niżnym Tagile.

Piątkowe kwalifikacje zostały przesunięte na sobotę z powodu zbyt silnego wiatru. Wygrała w nich Norweżka Maren Lundby, która również triumfowała parę godzin później w konkursie. W niedzielnych zmaganiach w kwalifikacje padły zwycięstwem Eleny Runggaldier, a konkurs indywidualny po raz trzeci w sezonie wygrała Sara Takanashi.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Niżnym Tagile był Siergiej Żyrianow, oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, podobnie jak w Lillehammer, dyrektorka zawodów Pucharu Świata, Chika Yoshida wraz z asystentem, którym był Miran Tepeš. Sędziami technicznymi byli Agnieszka Baczkowska oraz Nadya Bozhko.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego

Konkurs Indywidualny

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego

Konkurs Indywidualny

Klasyfikacje po konkursach w Niżnym Tagile

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Przypisy

Bibliografia 
 Program zawodów: 1
 Wyniki kwalifikacji do pierwszego konkursu: 2
 Wyniki pierwszego konkursu indywidualnego: 3
 Wyniki kwalifikacji do drugiego konkursu: 4
 Wyniki drugiego konkursu indywidualnego: 5
 Tabela PŚ po konkursach w Niżnym Tagile: 6
 Puchar Narodów po konkursach w Niżnym Tagile: 7

Niżny Tagił
Puchar Świata w skokach narciarskich w Niżnym Tagile
2016 w Rosji